David Forsyth ist der Name folgender Personen:

* David Forsyth (Schachspieler) (1854–1909), schottischer Schachspieler und Redakteur
 David Forsyth (Informatiker), US-amerikanischer Informatiker